Scottville, une ville de l'Illinois ;
 Scottville, une ville du Michigan ;

 Scottville, une petite ville et localité, dans le Queensland.

Voir aussi 
 Scottville Township, un township dans l'Illinois, aux États-Unis